Andere naam voor Jalal ad-Din Rumi (Mevlânâ)
Een Turks theemerk, Mevlana (thee)